Сува-Река:

 Сува-Река — город в Косово, центр бедного сельскохозяйственного района.
 Сува-Река — община в Косово, входит в Призренский округ.